Línea 205 puede referirse a:

 Línea 205 de autobuses de Santiago de Chile.
 Línea 205 de autobuses de La Palma de Gran Canaria.